Asembagus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Asembagus, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Asembagus, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar